Джо Хисаиши е един от най-известните японски композитори.

Биография 
Джо Хисаиши е роден на 6 декември 1950 г. в Нагано, Япония. Истинското му име е Мамору Фудзисава.

Джо Хисаиши започва да свири на пиано още пет годишен. Стилът му е характерен. През 1969 г. записва музикален колеж, където се обучава за композитор. През 1982 г. издава своя първи албум „Information“. През 1983 г. Хисаши пише по молба на Хаяо Миядзаки допълнение към албум на манга „Наусика от Долината на вятъра“. Доволен от изпълнението му Хаяо Миядзаки му поверява и написването за едноименния филм. Това прави Хисаиши известен и той от благодарност после работи по всички филми на Хаяо Миядзаки. Хисаиши получава рекорден брой пъти – 4, наградата на Японската филмова академия за най-добра филмова музика.

Освен музика за игрални и анимационни филми, Джо Хисаиши създава и музика за телевизията и рекламата. Негова е и музиката за Параолимпийските игри 1998 г. в Нагано.

Хисаиши освен композитор е и пианист като има издадени 15 солови албума. Той често работи с Лондонската филхармония и Чешката филхармония. Хисаиши създава отношения и с Новия японски филхармоничен оркестър като през 2004 г. той ръководи World Dream Orchestra.

Дискография

Солови албуми

Филмова музика

Източници 

 japansclassic.com 

Категория:Японски композитори
Филмови композитори
Родени на 6 декември
Японско кино